Pistol se poate referi la:

 Pistol, armă 
 Pistol (stea), stea din constelația Săgetătorul

Nume de familie
 Constantin Pistol (n. 1967), fotbalist român
 Gina Pistol (n. 1980), fotomodel și vedetă de televiziune din România

Nume de familie românești